CQT peut faire référence à :
 Caquetania, en Colombie, selon la liste des codes AITA des aéroports,
 Conseil québécois du théâtre ;
 , centre de recherche en technologie quantique de l'université nationale de Singapour ;
 Le Club des métiers bizarres (The Club of Queer Trades), recueil de nouvelles , publié en 1905.

Code IATA des aéroports